Список почтовых тарифов России и СССР содержит сведения по истории изменения почтовых тарифов России и СССР (в рублях) за пересылку почтой внутренней письменной корреспонденции начиная с 1917 года.

Для наглядности информация о почтовых тарифах обобщена ниже в табличном формате:

См. также 
 Стандартные марки России
 Стандартные марки СССР

Примечания

Литература

Ссылки 
 Почтовые тарифы России на сайте «WikiPhilately».

История почты России
История почты СССР
Почта России